Рочего́дское се́льское поселе́ние или муниципа́льное образова́ние «Рочего́дское» — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Виноградовском муниципальном районе Архангельской области.

Соответствовало административно-территориальным единицам в Виноградовском районе — Рочегодскому и Топецкому сельсоветам.

Административный центр — посёлок Рочегда.

С 4 июля 2021 года упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

География 
Рочегодское сельское поселение находится на правом берегу Северной Двины. По берегу Северной Двины проходит южная граница поселения. На севере (по реке Верхняя Вареньга) граничит с Осиновским сельским поселением, на востоке — с Борецким сельским поселением.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2004 году.

Первоначально планировалось создать два более мелких сельских поселения: Рочегодское и Топецкое.

В 1926 году территория нынешнего Рочегодского поселения относилась к Кургоминской волости Шенкурского уезда.

Население 
Численность населения Рочегодского сельского поселения на 1 января 2020 года — 1 784 человека.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 11 населённых пунктов:

См. также 
 Список населённых пунктов Виноградовского района Архангельской области
 Административно-территориальное деление Архангельской области
 Конецгорская узкоколейная железная дорога

Примечания

Ссылки 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области»
 Описание границ территорий муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» и вновь образованных в его составе муниципальных образований
 Подчинённые пункты Кургоминского сельсовета/Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах
 Подчинённые пункты Топецкого сельсовета/Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах
 Подчинённые пункты Конецгорского сельсовета/Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах

Карты 
 Топографическая карта Р-37-13_14 Шенкурск.

Упразднённые сельские поселения Архангельской области
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году
Муниципальные образования Виноградовского района Архангельской области